En allemand,  signifie « code pénal »
 Code pénal en Allemagne
 Code pénal (RDA)
 Code pénal (Autriche)
 Code pénal (Liechtenstein)
 Code pénal suisse

Voir aussi